Гладковський — українське прізвище.
 Гладковський Михайло Йосипович — кущовий провідник ОУН, лицар Золотого хреста бойової заслуги УПА 1 класу.
 Гладковський (Свинарчук) Олег Володимирович — український підприємець, політик.